Barano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Barano d'Ischia, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Barano (ort i Italien), Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Italienförgreningar